Vulturu se poate referi la:

Localități din România 
Vulturu, Constanța, reședința comunei cu același nume
Vulturu, Tulcea
Vulturu, Vrancea, reședința comunei cu același nume

Vulturul 
 Vulturul, poezie scrisă de George Coșbuc
 Vulturul (constelație)
 Râul Vulturul
 Vulturul Comarnic
 Vulturul de mare
 Vulturul pescar african
 Zimbrulu și Vulturulu

Vezi și 
 Râul Vulturu (dezambiguizare)

 Vultur (dezambiguizare)
 Vultureni (dezambiguizare)
 Vulturești (dezambiguizare)

Toponime românești